Édouard Gremaud (1925-1992), homme politique suisse
François Gremaud (né en 1975), comédien et metteur en scène suisse
Mathilde Gremaud (née en 2000), skieuse acrobatique suisse